El Torneig de Pequín 2014, oficialment conegut com a China Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre del 2014 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu cinquè títol a Pequín millorant la marca de 24 victòries consecutives en aquest torneig (2009, 2010, 2012, 2013), també fou el cinquè títol de l'any. La russa Maria Xaràpova va guanyar el seu quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014